Zipp steht für:

 Reißverschluss, Kurzform des englischen zipper
 Zipp, US-amerikanischer Laufradhersteller, siehe SRAM (Unternehmen) #Geschichte
 Zipp (Motorräder), polnischer Hersteller von Motorrädern und -rollern

Zipp ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Zipp (* 1972), deutsche Leichtathletin
 Debbie Zipp (* ?), US-amerikanische Schauspielerin
 Frauke Zipp (* 1963), deutsche Neurologin und Hochschullehrerin
 Friedrich Zipp (1914–1997), deutscher Komponist und Kirchenmusiker
 Georg Zipp (1866–1929), deutscher Tierarzt und Politiker
 Karl Hermann Zipp (1875–1940), deutscher Elektroingenieur
 Thomas Zipp (* 1966), deutscher Maler, plastischer Künstler und Musiker
 William Zipp, US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Feinkost Zipp (SWR3-Comedy)
 Zippe (Begriffsklärung)
 Zipper (Begriffsklärung)
 ZIP (Begriffsklärung)